

Географија 
 Србија, држава
 Јужна и источна Србија, статистички регион
 Шумадија и западна Србија, статистички регион 
 Стара Србија, географски и историјски термин
 Вардарска Србија, географски и историјски термин
 Лужичка Србија, домовина Лужичких Срба

Историја

незванична 

 Подунавска цивилизација (5500—2000. г. п.н.е)
 Илири

званична 

 Дерванова Србија, средњовековна држава Лужичких Срба од 7. до 10. века
 Кнежевина Србија, средњовековна Србија од 7. до 10. века
 Дукља (7. век—1189), називана и Србија
 Рашка (1083—1217), називана и Србија
 Краљевина Србија (1217—1346)
 Сремска земља (1282—1325)
 Српско царство (1345—1371)
 Моравска Србија (1365—1402)
 Српска деспотовина (1402—1459)
 Краљевина Србија (1718—1739)
 "Приморска Србија" односно "Servia Maritima", млетачки назив за земље у залеђу јужне Далмације у 17. и 18. веку
 Нова Србија (1752—1764)
 Славеносрбија (1753—1764)
 Карађорђева Србија (1804—1813)
 Кнежевина Србија (1815—1882)
 Војводина Србија (1848—1849)
 Војводство Србија и Тамишки Банат (1849—1860)
 Краљевина Србија (1882—1918)
 Србија (1918—1922)
 Северна Србија (1919—1922)
 Јужна Србија (1919—1922)
 Недићева Србија (1941—1944)
 Федерална Држава Србија (1945—1946)
 Народна Република Србија (1946—1963)
 Социјалистичка Република Србија (1963—1990)
 Република Србија (1990—2006)
 Савезна Република Југославија (1992—2003), називана и Србија и Црна Гора
 Србија и Црна Гора (2003—2006)
 Република Србија (2006—)

Политика 
 Велика Србија, политички пројекат
 Бановина Србија, политички пројекат из 1939—1941.
 СвеСрбија, политички пројекат из 1943.

Наука 
 1564 Србија, астероид

Филмови 
 Кнежевина Србија, српски филм из 2008.
 Краљевина Србија, српски филм из 2008.

Остало 
 Небеска Србија
 Мајка Србија
 Бела Србија
 Друга Србија
 Србија (затвор), некадашњи затвор у Варшави (Пољска)
 Србија (лист), српски часопис
 Србија (лист), новине у Канади
 Ер Србија, национална авио-компанија Србије

Види још 
 Република Србија (вишезначна одредница)
 Кнежевина Србија (вишезначна одредница)
 Краљевина Србија (вишезначна одредница)
 Српска краљевина (вишезначна одредница)
 Српска кнежевина (вишезначна одредница)
 Северна Србија (вишезначна одредница)
 Јужна Србија (вишезначна одредница)
 Западна Србија (вишезначна одредница)
 Источна Србија (вишезначна одредница)
 Велика Србија (вишезначна одредница)
 Нова Србија (вишезначна одредница)